Schoeller Textil steht für folgende Textilunternehmen:

 Schoeller Textil (Deutschland) in Huchem-Stammeln
 Schoeller’sche Kammgarnspinnerei, in Sevelen, Schweiz, mit mehreren Teilunternehmen